Maryborough Airport kan syfta på följande platser:

Australien 

 Maryborough Airport (flygplats i Australien, Queensland), Fraser Coast, 
 Maryborough Airport (flygplats i Australien, Victoria), Central Goldfields, 

Robotskapade Australienförgreningar